Cet article présente le guide des épisodes de la deuxième saison de la série télé-réalité Seuls et tout nus ().

Liste des épisodes

Épisode 1 : L'homme face à l'Amazone

Épisode 2 : Damnés en Afrique

Épisode 3 : Paradis perdu

Épisode 4 : Misère maya

Épisode 5 : La forêt de la douleur

Épisode 6 : Lâchés en Bolivie

Épisode 7 : Peur primitive

Références 

Seulsettoutnus2